Плеха́ново — многозначный термин:

Населённые пункты

Россия 
 Плеханово — село в Грязинском районе Липецкой области.
 Плеханово — деревня в Доволенском районе Новосибирской области.
 Плеханово — деревня в Знаменском районе Орловской области.
 Плеханово — село в Кунгурском районе Пермского края.
 Плеханово — деревня в Усольском районе Пермского края.
 Плеханово — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Плеханово — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Плеханово — деревня в Киреевском районе Тульской области.
 Плеханово — посёлок в городском округе город Тула Тульской области, до 2014 года входил в состав Ленинского района Тульской области.
 Плеханово — село в Ярковском районе Тюменской области.

Транспорт
 Плеханово — аэропорт в Тюмени.
 Плеханово — узловая железнодорожная станция в городском округе Тула Тульской области.